Преброяването на населението в Чехия през 2001 г. е второто проведено преброяване след отделянето на страната от Чехословакия. То се организира от Чешката статистическа служба.

Резултати

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи по краеве, подредени по численост (1 – 10):

Източници 

Чехия
Население на Чехия
2001 година